Petr I. Bedřich Ludvík Oldenburský (17. ledna 1755, Riesenburk – 21. května 1829, Wiesbaden) byl v letech 1785 až 1823 oldenburským regentem, do roku 1803 lübeckým biskupem a od roku 1823 vládcem 1823 Oldenburského velkovévodství.

Původ 
Narodil se z manželství Jiřího Ludvíka Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorpského (1719–1763) s Sofií Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckou.
Otec byl nejmladším synem lübeckého biskupa Kristiána Augusta Oldenburského a Albertiny Badensko-Durlašské († 1755). Matka byla dcerou vévody Fridricha Viléma II. a Oldřišky Anny Dohnské.
Protože otec pocházel z početných rodin, měl Petr mnoho mocných příbuzných. Mezi jeho příbuzné patřili mj. švédský král Adolf I. Fridrich nebo ruská carevna Kateřina.

Petr měl také tři sourozence. Sestru Sofii (1740–1798) z matčina prvního manželství a bratry Fridricha (1751–1752) a Viléma (1753–1774).

Život 
Vyrůstal nejprve na dvoře svého strýce Fridricha Augusta a později své sestřenice carevny Kateřiny Veliké. Roku 1776 se stal biskupem koadjutorem, protože jeho strýc již všechny povinnosti související s úřadem nezvládal, a po jeho smrti v roce 1785 dalším lübeckým biskupem. Ujal se také správy Oldenburského vévodství, jeho právoplatným pánem, jako oldenburský velkovévoda, se ale stal až mnohem později po smrti bratrance Viléma v roce 1823.

Petr se intensivně věnoval právním i sociálním záležitostem a je považován za osvíceného panovníka. Trvale pobýval v Oldenburgu, jejž nechal přestavět v klasicistním stylu. Za francouzské okupace v roce 1811 odešel spolu se synem do Ruska. Po Napoleonově pádu se pak vrátil zpět do vévodství, které bylo na Vídeňském kongrese v roce 1815 povýšeno na velkovévodství a rozšířeno o Birkenfeldské knížectví. V roce 1818 získal Petr I. od cara Alexandra I. zpět Jeverské panství.

Ačkoliv bylo Oldenbursko povýšeno na velkovévodství, nepřijal Petr I. velkovévodský titul, jejž přijal až jeho syn a nástupce August.

Děti 
6. června 1781 se oženil s württemberskou princeznou Bedřiškou, která zemřela při porodu druhého syna.

 Pavel Fridrich August (13. července 1783 – 27. února 1853), oldenburský velkovévoda,
 ⚭ 1817 Adéla Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (23. února 1800 – 13. září 1820)
 ⚭ 1825 Ida Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (10. března 1804 – 31. března 1828)
 ⚭ 1831 Cecilie Švédská (22. června 1807 – 27. ledna 1844)

 Petr Fridrich Jiří (9. května 1784 – 27. prosince 1812), guvernér Estonska, ⚭ 1809 Kateřina Pavlovna Ruská (10. května 1788 – 9. ledna 1819)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oldenburské muzeum

Holstein-Gottorp-Oldenburg
Oldenburští princové
Oldenburští vévodové
Protestantští panovníci
Narození v roce 1755
Narození 17. ledna
Úmrtí v roce 1829
Úmrtí 21. května
Úmrtí ve Wiesbadenu
Muži